Hamme kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Hamme, ort och kommun, Flandern, Östflandern,

Tyskland 

 Hamme (Lesum) – en biflod till Lesum  i Niedersachsen,